Терсера Манзана има више значења:

 Терсера Манзана (Алфахајукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Терсера Манзана (Тула де Аљенде), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Терсера Манзана (Тепатласко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Терсера Манзана (Закуалпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику